

Eventi
 Roma
Tribuni consolari Lucio Furio Medullino, Lucio Quinzio Cincinnato, Marco Manlio Vulsone e Aulo Sempronio Atratino

Nati

Morti

Altri progetti 

 081